Haykavan, comune armeno della provincia di Armavir
Haykavan, comune armeno della provincia di Shirak